По́рту () — в переводе с португальского означает «порт». Является составной частью топонимов.

 Порту — второй по величине город Португалии.
 Порту — округ в северной Португалии.
 Порту — международный аэропорт, находится в 11 км к северо-западу от центра города Порту.
 епархия Порту — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Порту, Португалия.
 Большой Порту — городская агломерация в Португалии, включающая в себя город Порту и прилегающие к нему промышленные города-спутники.
 «Порту» — португальский футбольный клуб из города Порту.
 «Порту B» — резервная команда футбольного клуба «Порту».
 Порту — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 «Порту» — бразильский футбольный клуб из города Каруару, штат Пернамбуку.

 Порту-Акри
 
 Порту-Алегри
 Порту-Алегри-ду-Норти
 Порту-Алегри-ду-Пиауи
 Порту-Алегри-ду-Токантинс
 Порту-Алегри (микрорегион)
 Порту-Амазонас
 Порту-Баррейру
 Порту-Белу
 Порту-Валтер
 Порту-Велью
 Порту-Велью (аэропорт)
 Порту-Велью (микрорегион)
 Порту-Вера-Крус
 Порту-Витория
 Порту-Гранди
 Порту-да-Карне
 Порту-да-Круш
 Порту-да-Фолья
 Порту-де-Овелья
 Порту-ди-Мос
 Порту-ди-Мош
 Порту-ди-Педрас
 Порту-ду-Манги
 Порту-дус-Гаушус
 Порту-Жудеу
 Порту-Калву
 Порту-Кову
 Порту-Лусена
 Порту-Мартинш
 Порту-Мауа
 Порту-Мониш
 Порту-Мониш (район)
 Порту-Муртинью
 Порту-Насиунал
 Порту-Насиунал (микрорегион)
 Порту-Реал
 Порту-Реал-ду-Колежиу
 Порту-Рику (Парана)
 Порту-Рику-ду-Мараньян
 Порту-Салву
 :
 Порту-Санту (муниципалитет)
 Порту-Санту (остров)
 Порту-Сегуру (микрорегион)
 Порту-Сегуру
 Порту-Униан
 Порту-Фелис
 Порту-Феррейра
 Порту-Фирми
 Порту-Формозу
 Порту-Франку
 Порту-Франку (микрорегион)
 Порту-Шавьер
 Порту-Эсперидиан
 Порту-Эстрела

См. также 
 
  — аналог на испанском языке.